Castillo de San Francisco es el nombre de varios castillos o fuertes militares ubicados en diversas partes de la geografía mundial:

 Castillo de San Francisco de Asís, en Delta Amacuro (Venezuela);
 Fuerte de San Francisco, en Guadalajara (España)'';
 Castillo de San Francisco, en Las Palmas de Gran Canaria (España);
 Castillo de San Francisco, en Santiago de Cuba (Cuba).